Зебјулон има више значења:
 Зебјулон (Џорџија)
 Зебјулон (Северна Каролина)